

Informatica 
 Altair 8800 – uno tra i primi personal computer disponibili commercialmente
 Altair BASIC – il primo linguaggio di programmazione prodotto dalla Microsoft

Navi 
  – torpediniera della Regia Marina
 Altair (F 591) – ex , ceduto alla Marina Militare italiana

Personaggi 
 Altaïr Ibn-La'Ahad – personaggio principale del videogioco Assassin's Creed della Ubisoft
 Altair – personaggio della serie di videogiochi Bomberman
 Ratchet Altair – personaggio del franchise Sakura Wars
 Altair – personaggio dell'anime Re:Creators

Veicoli 
 Altair – veicolo della NASA parte del Programma Constellation
 Beriev Be-200 Altair – aereo anfibio multiruolo di fabbricazione russa

Altro 
 Altair – stella principale della costellazione dell'Aquila
 Altair – film italiano del 1955
 Altair – collana italiana di romanzi di fantascienza degli anni settanta
 Altair – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Altair –  comunità non incorporata statunitense della contea di Colorado in Texas
 Altair CCW-0204 – roller coaster del parco Cinecittà World